George Cartwright ist der Name folgender Personen:

* George Cartwright (Tennisspieler), britischer Wimbledon-Teilnehmer 1912–1921
 George Cartwright (Fußballspieler), australischer Nationalspieler 1922–1924
 George Cartwright (Musiker) (* 1950), US-amerikanischer Jazzmusiker